Lettorato, nelle università, corso pratico riguardante una materia di studio tenuto da un lettore, che può essere un docente o un non docente 
Lettorato, ministero od ordine minore che, in alcune Chiese cristiane, conferisce l'incarico di proclamare la parola di Dio